Petroto kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Petrotó (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Petrotó (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Petrotó (berg), Peloponnesos, 
 Petrotó (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Thessaloníkis, 

Robotskapade Greklandförgreningar